Манлій Капітолін, Манлій Капітолін (? — 384 до н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської республіки. 
 Тит Квінкцій Капітолін Барбат (лат. Titus Quinctius Capitolinus Barbatus; 505 до н. е. — після 423 до н. е.) — видатний політичний, державний і військовий дыяч Римської республіки. 
 Марк Манлій Капітолін (? — 384 до н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської республіки.
 Авл Манлій Капітолін (лат. Aulus Manlius Capitolinus; V—IV століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки.
 Гней Манлій Капітолін Імперіос, Гней Манлій Капітолін Імперіос (IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. 
 Квінт Лутацій Катул Капітолін (124—60 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки
 Тіт Квінкцій Капітолін Барбат (консул 421 року до н. е.) (часто Тит, лат. Titus Quinctius T.f. Capitolinus Barbatus; ? — після 421 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Тит Квінкцій Пен Капітолін Криспін (лат. Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus, д/н ? — † після 351 р. до н.е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Публій Сестій Капітолін Ватикан (*Publius Sestius Capitolinus Vaticanus, д/н — після 451 до н. е.) — політичний діяч часів ранньої Римської республіки.
 Авл Манлій Вульсон Капітолін(лат. Aulus Manlius Vulso Capitolinus;, ? — після 389 до н. е.) — політичний і військовий діяч часів Римської республіки.
 Спурій Тарпей Монтан Капітолін (*Spurius Tarpeius Montanus Capitolinus, д/н —після 448 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Тіт Квінкцій Цинціннат Капітолін (військовий трибун 388 року до н. е.) (лат. Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus; ? — після 380 до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки.
 Тит Квінкцій Цинціннат Капітолін (військовий трибун 368 року до н. е.) (лат. Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, д/н? — † 367 р. до н.е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки.

Див. також
 Тит Квінкцій Капітолін